Местре:
 Местре — район Венеции, ранее город.
 Местре — наименование высшей степени заслуги, уровня учителя в афро-бразильском боевом искусстве-танце капоэйра.
 Местре, Одри (1974—2002) — французский фридайвер.
 Местре, Хуан Карлос (род. 1957) — испанский поэт, эссеист и гравёр.